Ozero Beloje kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Ozero Beloje (sjö i Belarus, Vitsebsks voblast, lat 55,83, long 29,90), 
 Ozero Beloje (sjö i Belarus, Vitsebsks voblast, lat 55,62, long 28,63), 
 Ozero Beloje (sjö i Belarus, Homels voblast), 
 Ozero Beloje (sjö i Belarus, Brests voblast, lat 51,82, long 23,71), 
 Ozero Beloje (sjö i Belarus, Brests voblast, lat 52,38, long 26,64), 
 Ozero Beloje (sjö i Belarus, Vitsebsks voblast, lat 55,54, long 27,83), 
 Ozero Beloje (sjö i Belarus, Vitsebsks voblast, lat 55,39, long 28,42), 
 Ozero Beloje (sjö i Belarus, Vitsebsks voblast, lat 55,57, long 28,80), 
 Ozero Beloje (sjö i Belarus, Vitsebsks voblast, lat 55,78, long 29,66), 
 Ozero Beloje (sjö i Belarus, Vitsebsks voblast, lat 55,16, long 26,85), 
 Ozero Beloje (sjö i Belarus, Hrodnas voblast), 
 Ozero Beloje (sjö i Belarus, Minsks voblast), 
 Ozero Beloje (sjö i Belarus, Vitsebsks voblast, lat 55,26, long 27,69), 
 Ozero Beloje (sjö i Belarus, Vitsebsks voblast, lat 55,17, long 28,10), 
 Ozero Beloje (sjö i Belarus, Vitsebsks voblast, lat 55,16, long 28,27), 
 Ozero Beloje (sjö i Belarus, Vitsebsks voblast, lat 55,01, long 29,74), 
 Ozero Beloje (sjö i Belarus, Vitsebsks voblast, lat 55,17, long 29,88), 
 Ozero Beloje (sjö i Belarus, Vitsebsks voblast, lat 54,73, long 29,37), 

Robotskapade Belarusförgreningar